Die 1. Liga 1992/93 war die 59. Spielzeit der höchsten polnischen Fußball-Spielklasse der Herren. Die Saison begann am 8. August 1992 und endete am 20. Juni 1993.

Modus 
Die 18 Mannschaften spielten an insgesamt 34 Spieltagen jeweils zwei Mal gegeneinander. Die letzten vier Vereine stiegen ab.

Vereine

Abschlusstabelle

Kreuztabelle

Weblinks 
 Saison 1992/93 auf eu-football.info
 History of the Polish League auf mogiel.net

Einzelnachweise 

1992
Fußballsaison 1992/93